goździeniec – rodzaj roślin należący do rzędu goździkowców
 goździeniec – rodzaj grzybów należący do rzędu pieczarkowców